Дания принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) в девятый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль, до сих пор единственную на Зимних Олимпиадах.

Серебро 
 Кёрлинг, женщины: Хелена Блак Лаурсен (скип), Маргит Пёртнер, Дорте Хольм, Трине Квист, Яне Бидструп (запасная); тренер: Микаэль Квист.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Danmark i Nagano (в веб-архиве по состоянию на 23 июля 2007)
 Danske Deltagere - Danmark i Nagano (спортивная делегация Дании на зимней Олимпиаде 1998) (в веб-архиве по состоянию на 23 июля 2007)

1998
Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года